

Biografia 
Nato da una famiglia della nobiltà polacca (polacco; Wasilij Stiepanowicz Popow o anche Bazyli Popowski; russo: Василий Степанович Попов; traslitterato: Vasilij Stepanovič Popov), figlio di Szczepan Popowski ufficiale di stato in Kazan' fu segretario privato della zarina Caterina II di Russia, capo dell'ufficio del principe Grigorij Aleksandrovič Potëmkin e membro del Consiglio di Stato dell'Impero russo, fu l'autore, nel 1792 del testo dell'atto fondante della confederazione di Targowica, che portò alla guerra russo-polacca e alla seconda spartizione della Polonia.

Altri progetti 

Storia della Polonia